Potarzyca peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 Potarzyca, un village du powiat de Gostyń ;
 Potarzyca, un village du powiat de Jarocin.